Seaver ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Seaver, US-amerikanischer Komponist und Musikproduzent, siehe Mako (Musikproduzent) 
 Ebenezer Seaver (1763–1844), US-amerikanischer Politiker
 Fred Jay Seaver (1877–1970), US-amerikanischer Pilzkundler
 Jay Webber Seaver (1855–1915), US-amerikanischer Mediziner und Anthropometriker
 Kirsten A. Seaver (* 1934), norwegisch-amerikanische Schriftstellerin und Historikerin
 Richard Seaver (1926–2009), US-amerikanischer Verleger und Übersetzer
 Tom Seaver (1944–2020), US-amerikanischer Baseballspieler

Seaver bezeichnet außerdem:

 Seaver (1938), Minensucher der argentinischen Marine

Siehe auch:
 Siever